Немецкие подводные лодки
 U-103 (1917)
 U-103 (1940)